Марат Каримов:
 Каримов, Марат Набиевич (род. 1930) — российский поэт, писатель и переводчик, народный поэт Башкортостана.
 Каримов, Марат Хамзаевич (род. 1981) — узбекистанский и российский футболист.